De Hongaarse voetbalclub Debreceni VSC speelt sinds 1980 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Debreceni VSC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 43.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Debreceni VSC
Debreceni VSC